Костени  — топоним:

Белоруссия 
 Костени — деревня, Юньковский сельсовет, Поставский район, Витебская область
 Костени — деревня, Озгиновичский сельсовет, Слонимский район, Гродненская область

См. также 
 Костен